Andrzej Zając (1929–2000) – polski lekarz
 Andrzej Zając (1846–1928) – polski ksiądz katolicki, proboszcz parafii w Wadowicach
 Andrzej Zając (ur. 1944) – polski ksiądz katolicki, muzykolog i dyrygent
 Andrzej Zając (ur. 1949) – polski polityk
 Andrzej Zając (ur. 1956) – polski kolarz
 Andrzej Zając (ur. 1953) – polski koszykarz